Доле могу бити:

 Доле, супротно од горе

или

 Доле (Кладањ), насељено мјесто у општини Кладањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Доле (Љубушки), насељено мјесто у општини Љубушки, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Доле (Шековићи), насељено мјесто у општини Шековићи, Република Српска, БиХ
 Доле (Идрија), насељено мјесто у општини Идрија, Република Словенија
 Доле (Метилка), насељено мјесто у општини Метилка, Република Словенија
 Доле (Шентјур), насељено мјесто у општини Шентјур, Република Словенија
 Доле при Литији, насељено мјесто у општини Литија, Република Словенија
 Доле при Полици, насељено мјесто у општини Гросупље, Република Словенија
 Доле при Шкофљици, насељено мјесто у општини Шкофљица, Република Словенија
 Доле при Крашцах, насељено мјесто у општини Моравче, Република Словенија
 Доле под Св. Тројицо, насељено мјесто у општини Моравче, Република Словенија
 Дол (Француска), насељено мјесто у департману Јура, регион Франш-Конте, Република Француска